Tasikassak bezeichnet:
 Tasikassak (See, Kigatak), See im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasikassak (See, Qeqertaq), See im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasikassak (See, Tukingasoq), See im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasikassak (See, Sullorsuaq) (Gassøen), See im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tasikassak (See, bei Qaarsut), See im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tasikassak (See, Qiioqi), See im Distrikt Uummannaq, Grönland